Per la comtessa de Flandes (1206-1244) vegeu Joana I de Flandes

Joana de Flandes, nascuda el 1295 i morta el 1374, fou una princesa francesa filla de Lluís I de Flandes, comte de Nevers, i de Joana de Rethel, comtessa de Rethel.

Guerra de Successió de Bretanya 
A la mort de Joan III de Bretanya, Joan de Monfort va disputar el ducat a la seva neboda Joana de Penthièvre, cosa que va portar a una guerra de vint anys anomenada Guerra dels Dos Joans o Guerra de Successió de Bretanya. Quan Joan de Montfort va ser fet presoner, Joana va prendre la direcció dels seus exèrcits i va continuar la lluita, cosa que va permetre al seu fill Joan (V o VI) (segons les fonts) la conquesta del ducat de Bretanya.

Joana de Flandes és cèlebre també per una acció espectacular: mentre que les tropes de Carles de Blois assetjaven Hennebont, on era Joana, aquesta va aconseguir galvanitzar les tropes i els civils tan bé que tots els atacs van ser rebutjats. Una nit, al capdavant d'un destacament de soldats, va sortir de la ciutat i calà foc a les tendes de campanya de les tropes adverses. Després, gràcies a això, va aconseguir arribar a Auray, d'on va poder portar 600 cavallers, cosa que va permetre l'alliberament de la ciutat. Després d'això, Joana de Flandes va ser anomenada Joana la Flama.

Matrimoni i descendència 

Es va casar amb Joan II de Montfort (1294-1345), comte de Montfort, i va tenir:

 Joan V (a vegades Joan VI), conegut com l'Anglòfil (1339 † 1399), duc de Bretanya i comte de Richmond.
 Joana (1341 † 1399), casada amb Ralph Basset de Drayton.

Ascendència 

Reis i ducs de Bretanya
Guerra en l'edat mitjana
Polítics bretons